Hermas depauperata är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Hermas depauperata ingår i släktet Hermas och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
depauperata